Lehmann är ett efternamn.

Personer med efternamnet

Alfred Lehmann

Bernhard Lehmann

Carl Peter Lehmann

 Edvard Lehmann, flera personer 
 Edvard Lehmann (konstnär), dansk konstnär
 Edvard Lehmann (religionshistoriker), dansk religionshistoriker
 Else Lehmann
 Erich Lehmann
 Erich Lehmann (löpare)
 Ernst Paul Lehmann (1856–1934), tysk plåtleksaksfabrikant

 Francine Lehmann, mer känd som Francine Jordi
 Fritz Lehmann

 Heinrich Lehmann-Willenbrock, tysk sjöofficer
 Helma Lehmann
 Henri Lehmann, tysk-fransk konstnär
 Inge Lehmann, dansk seismolog

Jean-Pierre Lehmann
 Jens Lehmann, tysk fotbollsspelare
Jens Lehmann (cyklist)
Johann Georg Christian Lehmann
 Julius Lehmann, flera personer
Julius Lehmann (kemist) (1825–1894), tysk agrikulturkemist
Julius Lehmann (läkare) (1836–1901), dansk läkare
Julius Friedrich Lehmann
 Jörgen Lehmann (1898–1989), dansk-svensk läkare och biokemist

Karen Lehmann
Karl Lehmann, flera personer
 Karl Lehmann (jurist)
 Karl Lehmann (kardinal)
 Karl-Heinz Lehmann
 Karl Peter Lehmann, dansk-svensk målare

Lilli Lehmann
Lotte Lehmann

 Marie Lehmann, svensk sportjournalist och programledare
 Max Lehmann

 Orla Lehmann, dansk politiker och jurist
 Otto Lehmann, flera personer
 Otto Lehmann (filmproducent) (1889–1968), tysk filmproducent
 Otto Lehmann (fysiker) (1855–1922), tysk fysiker
 Otto Lehmann (museiman) (1865–1951), tysk museiman
 Otto Lehmann-Brockhaus (1909–1999), tysk konsthistoriker
 Otto Lehmann-Rußbüldt (1873–1964), tysk pacifist och politisk publicist

Rosamond Lehmann
 Rudolf Lehmann, flera personer
 Rudolf Lehmann (Historiker) (1891–1984), tysk historiker
 Rudolf Lehmann (jurist) (1890–1955), tysk jurist och officer
 Rudolf Lehmann (konstnär) (1819–1905), tysk-engelsk målare
 Rudolf Lehmann (SS-Standartenführer) (1914–1983), tysk SS-Standartenführer
 Rudolf Lehmann-Filhés (1854–1914), tysk matematiker och astronom

Sonja Lehmann
Stephan Lehmann

Theodor Lehmann
 Tommy Lehmann, svensk ishockeyspelare

Ulrich Lehmann
Wilhelm Lehmann

Se även 
 Lehman

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn